It'll All Work Out in Boomland – debiutancki album brytyjskiego progresywnego zespołu rockowego T2, a także ich najbardziej znany album. Jest uważany za klasyczny album przez słuchaczy rocka progresywnego.

Lista utworów 

Utwory bonusowe

Muzycy 
 Keith Cross - gitary, instrumenty klawiszowe, wokal wspierający
 Bernard Jinks - gitara basowa, wokal wspierający
 Peter Dunton - perkusja, wokal prowadzący

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil albumu na Discogs

Albumy muzyczne wydane w roku 1970
Albumy rocka progresywnego